Johannes Sartoris ist der Name folgender Personen:

 Johannes Sartoris (Schweidnitz) († vor 1394), Lesemeister im Dominikanerkloster Schweidnitz
 Johannes Sartoris (Bir Seba) (15. Jh.), Weihbischof von Halberstadt
 Johannes Sartoris (Jurist) (15./16. Jh.), Professor in Greifswald
 Johannes Sartoris de Tremonia († 1551), Weihbischof von Paderborn, siehe Johannes Schneider (Bischof)

Siehe auch:
 Johann Sartorius